Корогва — старовинний вид прапора
 Церковна корогва (хоругва) — церковний прапор з біблійними зображеннями
 Корогва — назва військового кінного підрозділу у польсько-литовському та козацькому військах XVI-XVIII ст., який воював під одним прапором-корогвою
 Надвірна корогва — підрозділ кінноти в надвірних військах магнатів часів Речі Посполитої, у Гетьманщині — компанійська особиста кінна охорона гетьмана
 Козацька корогва — загін легкоозброєної кавалерії часів Королівства Польського і Речі Посполитої
 Корогва — в українському традиційному весільному обряді — шматок червоної тканини, вивішуваний уранці після шлюбної ночі, якщо молода виявлялася незайманою
 Козацька (мисливська) корогва — персональний прапор, що атрибутується невідомому представнику козацької старшини, проте міг належати й шляхтичу XVIII століття. Зберігається в постійній експозиції Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради, до 1946 — Львівському історичному музеї.

Див. також 
 Знамено
 Штандарт
 Лабарум
 Вексилум
 Бойовий прапор
 Хорунжий

Посилання 
 Корогва  // 
 
 Савчук Ю. К. Корогва  //